Magnani ima više značenja:
 Magnani, Ferrara
 Magnani, Mantua
 Magnani, Piacenza